Первомайский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Первомайское.

История 
Первомайский сельсовет до 1960 года назывался Сренднекраюшкинским. Среднекраюшкинский сельсовет Среднекраюшкинской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии был образован как самостоятельная административная единица Постановлением Сибревкома от 04.08.1920 года. С 1939 по 1960 год представительным органом власти на селе стал Средне-Краюшкинский, а с 1960 по октябрь 1977 года - Первомайский Совет депутатов трудящихся..

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5519 человек, в том числе 2541 мужчина и 2978 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края